

Geografia
 Nonni – affluente del Songhua della Cina nord-orientale

Persone
 Ennio Nonni – urbanista, architetto e designer italiano
 Francesco Nonni – incisore, pittore e ceramista italiano
 Ottaviano Nonni detto Il Mascherino – architetto italiano

Altro
 Nonni – genitori dei genitori di una persona